Banderilla bezeichnet:

 Banderilla (Stierkampf), eine beim Stierkampf verwendete Lanze
 Banderilla (Veracruz), eine Stadt in Mexiko
 Municipio Banderilla, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz